Найкращі футболісти світу за десятиліттями — низка опитувань, організованих німецькою радіохвилею Berlin-Britz у 1999, 2009 та 2017 роках. Респондентами виступали фахівці спорту. В останньому реєстрі, складеному за результатами 2010-х, два переможці.

Чільні десятки

Чільна десятка 2010-х

Чільна десятка 2000-х

Чільна десятка 1990-х

Чільна десятка 1980-х

Чільна десятка 1970-х

Чільна десятка 1960-х

Чільна десятка 1950-х

Чільна десятка 1940-х

Чільна десятка 1930-х 
 Матіас Синделар (Австрія)
 Джузеппе Меацца (Італія)
 Франтішек Планічка (Чехословаччина)
 Леонідас (Бразилія)
 Сильвіо Піола (Італія)
 Арсеніо Еріко (Парагвай)
 Діксі Дін (Англія)
 Джиммі Макгрорі (Шотландія)
 Дьордь Шароши (Угорщина)
 Антоніо Састре (Аргентина)

Чільна десятка 1920-х 
 Хосе Андраде (Уругвай)
 Рикардо Замора (Іспанія)
 Ектор Скароне (Уругвай)
 Х'ю Галлахер (Шотландія)
 Артур Фріденрайх (Бразилія)
 Чарлі Б'юкен (Англія)
 Вацлав Кухар (Польща)
 Хосе Назацці (Уругвай)
 Карел Пешек-Кадя (Чехословаччина)
 Джанп'єро Комбі (Італія)

Чільна десятка 1910-х 
 Імре Шлоссер (Угорщина)
 Рафаель Морено Арансаді (Іспанія)
 Хосе П'єндібене (Уругвай)
 Луї Ванхеге (Бельгія)
 Сем Гарді (Англія)
 Ян Ванік (Чехословаччина)
 Карл Густафссон (Швеція)
 Альберто Оако (Аргентина)
 Адольф Єгер (Німеччина)
 Нільс-Поуль Нільсен (Данія)

Чільна десятка 1900-х 
 Біллі Мередіт (Уельс)
 Стів Блумер (Англія)
 Джон Вудворд (Англія)
 Роберт Гамільтон (Шотландія)
 Боб Кромптон (Англія)
 Йоханнес Де Корвер (Голландія)
 Джиммі Квінн (Шотландія)
 Йоханнес Ганділь (Данія)
 Альф Коммон (Англія)
 Ойген Кіпп (Німеччина)

Символічні збірні світу за десятиліттями

Збірна 1900—1909

Збірна 1910—1919

Збірна 1920—1929

Збірна 1930—1939

Збірна 1940—1949

Збірна 1950—1959

Збірна 1960—1969

Збірна 1970—1979

Збірна 1980—1989

Збірна 1990—1999

Збірна 2000—2009

Збірна 2010—2017

Джерела 
 Газета «Український футбол» за 25 жовтня 2013 року, № 88

Посилання 
 Мессі та Рональду: рівноправні 
 Інформація про опитування Berlin-Britz на сайті «Чтиво»

Див. також 

 Найкращі радянські та пострадянські футболісти за десятиліттями
 Найкращі футболісти України за десятиліттями за версією газети «Український футбол»

 Списки:Футбол